André Petit peut désigner :
 André Petit (1922-1972), un arbitre de football français ;
 André Petit (1921-2021), un homme politique français.